68 км — зупинний пункт Донецької залізниці на території Харцизької міськради Донецької області.
 68 км — зупинний пункт Донецької залізниці на території Слов'яносербського району Луганської області.

 68 км — колишня назва зупинного пункту Гаї Ситенські Львівської залізниці у Радивилівському районі Рівненської області.
 68 км — колишня назва зупинного пункту Нові Обиходи Південно-Західної залізниці у Немирівському районі Вінницької області.